Five Sense — () второй мини-альбом южнокорейского бой-бенда PENTAGON. Он был выпущен 7 декабря 2016 года компанией Cube Entertainment. Альбом состоит из пяти треков, включая заглавный трек, «Can You Feel It».

Коммерческий успех 
Альбом продал 22 589 + копий в Южной Корее. Он достиг пика на 5-м месте на диаграмме Gaon.

Трек-лист

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop